DEI peut désigner :
 Diplôme d'État d'infirmier ;
 Dimósia Epichírisi Ilektrismoú, une société d'électricité grecque ;
 durée d'écoute individuelle, la consommation quotidienne moyenne d'émissions télévisées par individu, calculée par Médiamétrie.